Station Kalisz Północ is een spoorwegstation in de Poolse plaats Kalisz/Chrusty.

Kalisz Północ
Kalisz (stad)